Ramalalanirina ist der Familienname folgender Personen:

 Lantoniaina Ramalalanirina (* 1977), madagassische Sprinterin
 Nicole Ramalalanirina (* 1972), madagassisch-französische Hürdenläuferin